Anyuta – asteroide
Anyuta – opera comica russa
Anyuta Slavskaya – cantante e presentatrice ucraina conosciuta anche solo come Anyuta